La mélanisation désigne un processus de noircissement observé en biologie ou pédologie.

Mélanisme
Mélanisation (pédologie)